Sutomore (chirilic: Сутоморе, iar în limba venețiană Spizza) este un oraș din comuna Bar, Muntenegru, situat pe coasta Mării Adriatice, având o populație de 1827 de locuitori. Este faimos pentru plaja sa lungă de 2 km, constituind o destinație foarte frecventată de turiști, în special sârbi și muntenegreni.

Accesul se face pe șosea sau pe calea ferată ce leagă Serbia de Muntenegru.

Este cea mai sudică localitate a Dalmației, iar până în 1918 a fost cea mai sudică localitate a Austriei, din cadrul Austro-Ungariei; punctul cel mai sudic fiind gura de vărsare a râului Željeznica la sud de localitatea Šušanj ce aparținea de Sutomore în acea perioadă.

Demografie

Referințe

Orașe din Muntenegru
Comuna Bar